Urraca de Castille (?-1007), fille de Ferdinand de Castille, elle épouse en 941 le roi Ordoño III de León, veuve elle épouse en 958 le roi Ordoño IV de León, veuve elle épouse en 962 le roi Sanche II de Navarre, veuve elle entre au couvent.
 Urraque Ire de Castille (1081-1126), reine de Castille et de León.
 Urraca de Castille (?-1189), fille naturelle d'Alphonse VII de Castille, elle épouse en 1144 le roi García V de Navarre, elle est la mère d'Urraca de Navarre qui épousa García de Najera.
 Urraque de Castille (c. 1186-1220), comtesse de Gascogne et reine consort de Portugal.

Voir aussi 

Homonymie dynastique